Канту (, , ) — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Комо.

Население составляет 39 036 человек (2010 г.), плотность населения — 1 575 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 22063. Телефонный код — 031.

Покровителем населённого пункта считается святой Sant’Apollonia.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Вильфранш-сюр-Сон, Франция
  Дамфрис, Великобритания

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cantu.co.it

Экономика 
Традиционным промыслом является кружево Канту

Ссылки 
 http://www.comune.cantu.co.it 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/